Аллсвенскан 1996 — 72-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1996 року проводився у два кола, розпочався 7 квітня й завершився 26 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Перехідні матчі 
 Юнгшиле СК — Умео ФК 0:1, 3:2
 «Гаммарбю» — Треллеборг ФФ 2:1, 1:3

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезон 1996 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1996 у шведському спорті